Кристал Симона Дэнджерфилд (; род. 11 мая 1998 года в Мерфрисборо, Теннесси) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Нью-Йорк Либерти». Была выбрана на драфте ВНБА 2020 года во втором раунде под общим шестнадцатым номером командой «Миннесота Линкс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Ранние годы 
Кристал родилась 11 мая 1998 года в городе Мерфрисборо (штат Теннесси) в семье Криса и Давонны Дэнджерфилд, у неё есть старшие брат, Комар, и сестра, Брук, а училась она там же в средней школе Блэкман, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com 
 Профайл на сайте USA Women's National Team 
 Профайл драфта WNBA 2020 на сайте WNBA.com 
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com 
 Студенческая карьера в NCAA на сайте uconnhuskies.com 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»